

Geografia 
 Penisola di Salling – penisola nel nord-ovest dello Jutland in Danimarca

Persone 
 Augusta Salling – ministro delle finanze della Groenlandia
 Laila Friis-Salling – sciatrice freestyle groenlandese
 Mark Salling – attore, musicista e cantante statunitense